

Geografia

Tavares (Paraíba) — município na Paraíba, Brasil.
Tavares (Rio Grande do Sul) — município no Rio Grande do Sul, Brasil.
Tavares (Mangualde) — antigo concelho de Portugal.
Tavares (Flórida) - localidade dos EUA.
Chãs de Tavares - freguesia portuguesa do concelho de Mangualde.
Travanca de Tavares - freguesia portuguesa do concelho de Mangualde.
Várzea de Tavares - freguesia portuguesa do concelho de Mangualde.

Música

Tavares - grupo estadunidense de R&B, funk e soul music de origem cabo-verdiana.

Desambiguações de topônimos